Roeselia är ett släkte av fjärilar. Roeselia ingår i familjen trågspinnare.

Dottertaxa till Roeselia, i alfabetisk ordning 

 Roeselia albomarginata
 Roeselia albula
 Roeselia albulalis
 Roeselia alteroscota
 Roeselia antennata
 Roeselia aperta
 Roeselia apiciplaga
 Roeselia arana
 Roeselia argentescens
 Roeselia argyraspis
 Roeselia argyria
 Roeselia aroa
 Roeselia ascripta
 Roeselia atrinota
 Roeselia atypica
 Roeselia australe
 Roeselia basifascia
 Roeselia basifusca
 Roeselia biangulata
 Roeselia biconigera
 Roeselia bicrenuscula
 Roeselia bifiliferata
 Roeselia bifuscatalis
 Roeselia bilineata
 Roeselia bryophilalis
 Roeselia bryophiloides
 Roeselia canescens
 Roeselia caruscula
 Roeselia castigata
 Roeselia causta
 Roeselia centrilineata
 Roeselia clarkiana
 Roeselia conspicua
 Roeselia costalis
 Roeselia costiplagiata
 Roeselia costisquamosa
 Roeselia cramboidalis
 Roeselia cretacea
 Roeselia cuneifera
 Roeselia decaryi
 Roeselia decepta
 Roeselia deglupta
 Roeselia dentata
 Roeselia denticulata
 Roeselia deplanana
 Roeselia discisignata
 Roeselia diversalis
 Roeselia divisa
 Roeselia divisoides
 Roeselia dognini
 Roeselia effusa
 Roeselia elegans
 Roeselia emissa
 Roeselia eucalyptula
 Roeselia exelsior
 Roeselia extusata
 Roeselia fascialis
 Roeselia fasciata
 Roeselia flavibasis
 Roeselia flaviscapula
 Roeselia flexilineata
 Roeselia fola
 Roeselia formosana
 Roeselia fumosa
 Roeselia fusca
 Roeselia fuscizonea
 Roeselia fuscula
 Roeselia gallicola
 Roeselia garuba
 Roeselia gibeauxi
 Roeselia gigantoides
 Roeselia gigantula
 Roeselia gigas
 Roeselia godalma
 Roeselia grisea
 Roeselia hemizona
 Roeselia herbuloti
 Roeselia hermana
 Roeselia heteroscota
 Roeselia hondoensis
 Roeselia hypopecta
 Roeselia incana
 Roeselia incertalis
 Roeselia indistincta
 Roeselia infumatalis
 Roeselia infuscata
 Roeselia inga
 Roeselia inscripta
 Roeselia insolitalis
 Roeselia integralis
 Roeselia intermedia
 Roeselia kolbi
 Roeselia leucogramma
 Roeselia leucomelas
 Roeselia leucospila
 Roeselia leucostola
 Roeselia lignaria
 Roeselia lignifera
 Roeselia lineolalis
 Roeselia longiventris
 Roeselia lugens
 Roeselia maculata
 Roeselia marojejy
 Roeselia mediofascia
 Roeselia mediofracta
 Roeselia medioscripta
 Roeselia mediozona
 Roeselia melanocosta
 Roeselia melanomedia
 Roeselia melanosticta
 Roeselia melicerta
 Roeselia mesotherma
 Roeselia metaleuca
 Roeselia metallopa
 Roeselia micans
 Roeselia micropecta
 Roeselia mikabo
 Roeselia milletes
 Roeselia millotalis
 Roeselia minor
 Roeselia minuscola
 Roeselia monachalis
 Roeselia monticola
 Roeselia nanula
 Roeselia natama
 Roeselia negrita
 Roeselia nepheloleuca
 Roeselia nigrobasalis
 Roeselia nigromaculata
 Roeselia nitida
 Roeselia nivalis
 Roeselia nivatalis
 Roeselia niveicosta
 Roeselia oblita
 Roeselia obscura
 Roeselia pacifica
 Roeselia pallidiceps
 Roeselia pannonica
 Roeselia patina
 Roeselia pecta
 Roeselia pedanta
 Roeselia perangulata
 Roeselia pernitens
 Roeselia phylla
 Roeselia pictalis
 Roeselia placens
 Roeselia plumatella
 Roeselia polychroma
 Roeselia polyodonta
 Roeselia postalbida
 Roeselia protogigas
 Roeselia pseudermana
 Roeselia pulverata
 Roeselia pulverea
 Roeselia punctilinea
 Roeselia pura
 Roeselia pygmaea
 Roeselia pyralidoides
 Roeselia recurvata
 Roeselia reducta
 Roeselia rodea
 Roeselia rufescens
 Roeselia ruficostata
 Roeselia rufofusa
 Roeselia satoi
 Roeselia scripta
 Roeselia semicrema
 Roeselia semirufa
 Roeselia shimekii
 Roeselia signifera
 Roeselia snelleni
 Roeselia stictigramma
 Roeselia stigmatica
 Roeselia stilbina
 Roeselia strigivena
 Roeselia strigula
 Roeselia strigulalis
 Roeselia strigulosa
 Roeselia suffida
 Roeselia suisharyonensis
 Roeselia taurica
 Roeselia terulosa
 Roeselia tessalalis
 Roeselia togatulalis
 Roeselia triangulalis
 Roeselia trianguloquelinea
 Roeselia trias
 Roeselia trocha
 Roeselia unilinea
 Roeselia ustipennis
 Roeselia varia
 Roeselia venosalis
 Roeselia venusta
 Roeselia venustula
 Roeselia versicolora
 Roeselia viduella
 Roeselia viettealis
 Roeselia xanthoplaga
 Roeselia zelleriana

Källor 

Trågspinnare
Roeselia